Shire se u državnoj organizaciji može odnositi na:
shire (upravna jedinica), administrativni okrug u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji. Usporedi mjerne jedinice hide (carucate),  tithing, hundred (centaine), wapentake, þing

Shire se u zemljopisu može odnositi na:
 Shire (visoravan) u južnom Malaviju u Africi
 Shire, Etiopija, grad u Etiopiji, također poznat kao Inda Selassie
 Shire (rijeka), rijeka u Africi koja protječe kroz države Malavi i Mozambik
 Shire (Međuzemlje), područje iz zamišljenog svijeta Međuzemlje (eng. Middle Earth) kojeg je J.R.R.Tolkien opisao u trilogiji romana Gospodar prstenova

Shire se također može odnositi na:
 Shire Pharmaceuticals Group, britanska farmaceutska tvrtka
 Talia Shire, američka glumica
 Shire (konj), vrsta konja pogodnih za teške poslove
 Shires, šoping centar u Leicesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu